Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2004 que ocorreram de 23 a 27 de junho de 2004  no Polideportivo Máximo Viloria, em Barquisimeto, na Venezuela.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 26 de junho
Vento: Bateria 1: +0.1 m/s, Bateria 2: 0.0 m/s

Final – 26 de junho
Vento: +0.0 m/s

200 metros 

Bateria – 27 de junho
Wind: Heat 1: -0.6 m/s, Heat 2: -1.3 m/s

Final – 27 de junho
Wind: +0.0 m/s

400 metros 

Bateria – 26 de junho

Final – 26 de junho

800 metros 

Final – 27 de junho

1.500 metros 

Final – 26 de junho

5.000 metros 

Final – 26 de junho

10.000 metros 

Final – 27 de junho

110 metros barreiras 

Final – 27 de junho
Vento: -0.4 m/s

400 metros barreiras 

Bateria – 26 de junho

Final – 26 de junho

3.000 metros com obstáculos 

Final – 27 de junho

Revezamento 4x100 m 

Final convidado – 27 de junho

Final – 27 de junho

Revezamento 4x400 m 

Final – 27 de junho

20 km marcha atlética 

Final – 27 de junho

Salto em altura 

Final – 27 de junho

Salto com vara 

Final – 27 de junho

Salto em comprimento 

Final – 26 de junho

Salto triplo 

Final – 26 de junho

Arremesso de peso 

Final – 26 de junho

Lançamento de disco 

Final – 26 de junho

Lançamento de martelo 

Final – 26 de junho

Lançamento de dardo 

Final – 27 de junho

Decatlo 

Final – 27 de junho

Resultado feminino

100 metros 

Bateria – 26 de junho
Vento: Bateria 1: 0.0 m/s, Bateria 2: 0.0 m/s

Final – 26 de junho
Wind: +0.0 m/s

200 metros 

Bateria – 27 de junho
Wind: Heat 1: 0.0 m/s, Heat 2: 0.0 m/s

Final – 27 de junho
Wind: +0.0 m/s

400 metros 

Bateria – 26 de junho

Final – 27 de junho

800 metros 

Final – 27 de junho

1.500 metros 

Final – 26 de junho

5.000 metros 

Final – 27 de junho

10.000 metros 

Final – 26 de junho

100 metros barreiras 

Bateria – 26 de junho
Vento: Bateria 1: +0.0 m/s, Bateria 2: -1.5 m/s

Final – 26 de junho
Wind: -0.9 m/s

400 metros barreiras 

Final – 27 de junho

3.000 metros com obstáculos 

Final – 27 de junho

Revezamento 4x100 m 

Final convidado – 26 de junho

Final – 27 de junho

Revezamento 4x400 m 

Final – 27 de junho

20 km marcha atlética 

Final – 26 de junho

Salto em altura 

Final – 27 de junho

Salto com vara 

Final – 27 de junho

Salto em comprimento 

Final – 27 de junho

Salto triplo 

Final – 26 de junho

Arremesso de peso 

Final – 26 de junho

Lançamento de disco 

Final – 26 de junho

Lançamento de martelo 

Final – 27 de junho

Lançamento de dardo 

Final – 27 de junho

Heptatlo 

Final – 27 de junho

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados